Expédition d'Ali ibn Abi Talib (Hamdan)
 Expédition d'Ali ibn Abi Talib (Mudhij)